Municipio de Wadsworth puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Wadsworth (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Stutsman.
 Municipio de Wadsworth (condado de Medina, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Medina.